Исчезнувшие населенные пункты Тверской области — перечень прекративших существование населённых пунктов на территории современной Тверской области. Административно-территориальное деление дано на 1 января 2020 года.

В силу разных причин они были покинуты жителями или включены в состав других населённых пунктов. Часть населённых пунктов уничтожена в годы Великой Отечественной войны.

Города 
Корчева́ — бывший город в Тверской губернии, уездный центр, расселённый при строительстве плотины Иваньковского водохранилища и канала «Москва — Волга» в 1937 году. Жители были переселены в город Конаково, бывшее село Кузнецово Корчевского уезда.

Опо́ки — микрорайон в восточной части города Ржева Тверской области, на Советской стороне.

Районы

Селижаровский район 
Список бывших населённых пунктов на территории Дмитровского СП Селижаровкого района Тверской области.

Пеновский район 
Список бывших населённых пунктов на территории Пеновского района Тверской области.

 Макарово дер. Охватский СП — живая деревня
 Погорелицы дер. Охватский СП
 Криушино — ранее дер. Рыло
 Дубровка — ранее дер. Кляуши
 поселок (не деревня) Соблаго — действующий населённый пункт и узловая станция РЖД
 дер. Красное — правильно: Красная Горка

Селижаровский район 
Список бывших населённых пунктов на территории Селижаровского района Тверской области.

Старицкий район 
Список населённых пунктов, существовавших на территории Старицкого района Тверской области России.

Андреапольский муниципальный округ

Список населённых пунктов, существовавших на территории Андреапольского района Тверской области России.

Тверская деревня. Старицкий район: Энциклопедия российских деревень. — Старица, 2007. ISBN 978-5-91229-007-7 (Издательство «Старицкая типография»).

Примечания

Ссылки 
 В Тверской области насчитали 2234 обезлюдевшие деревни-призраки
 Исследование заброшенных деревень Тверской области
 Хроники опустевших деревень: как вымирает село в Тверской области «Рамблер»
 Тверичане создают карту исчезнувших деревень региона